

Cinema
 Rachel – cortometraggio del 1910
 La prima volta di Jennifer (Rachel, Rachel) – film del 1968 diretto da Paul Newman
 Rachel – cortometraggio del 2006 diretto da Frédéric Mermoud
 Rachel – documentario del 2009 diretto da Simone Bitton
 Rachel (My Cousin Rachel) – film del 2017 diretto da Roger Michell

Geografia
 Rachel – zona non incorporata della Contea di Lincoln, Nevada

Onomastica
 Rachel – variante del nome proprio di persona italiano femminile Rachele

Personaggi
 Rachel – personaggio della serie Animorphs
 Rachel – personaggio della serie Ninja Gaiden
Rachel Green- personaggio della serie"Friends"
Rachel Dare- personaggio presente nelle saghe di Percy Jackson di Rick Riordan'

Persone
 Rachel – nome d'arte di Elisabeth Rachel Félix, attrice francese
 Poetessa Rachel – nome con cui è designata in Israele la poetessa Rachel Bluwstein
 Giuseppe Rachel, (1858-1937), musicista
 Rachel, pseudonimo usato nei primi anni di carriera da Renato Rascel